Alfero (Verghereto) – frazione del comune italiano di Verghereto, in Emilia-Romagna
 Alfero – variante del nome proprio di persona italiano maschile Alfiero
 Giovanni Alfero – germanista italiano
 Castell'Alfero – comune italiano del Piemonte